

Localidades 

 Trans (Mayenne)

 Trans (Grisões)

Química de alimentos 
Gordura trans, tipo de gordura formado por ácidos graxos insaturados, na configuração trans

Sociologia
 Trans, forma abreviada de:
Transgênero, pessoa que se identifica com um gênero diferente do seu sexo biológico 
Transsexual, pessoa que busca a transição de seu sexo de nascimento para outro, mediante terapia ou cirurgia

Desambiguação